Гран-при Европы 2002 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме Нюрбургринг, в Нюрбурге, Германия. Соревнования состоялись 23 июня 2002 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:32,226

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы